Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1999 de l’US Open de tennis qui est disputé du 30 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Serena Williams et Venus Williams battent Chanda Rubin et Sandrine Testud en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 

|-
|1|| Jana Novotná Natasha Zvereva||align=center||| Liezel Huber Kimberly Po (16)
|-
|2|| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat||align=center||| Nicole Arendt Manon Bollegraf (15)
|-
|3|| Lindsay Davenport Corina Morariu||align=center|1/4 de finale|| Chanda Rubin Sandrine Testud
|-
|4|| Elena Likhovtseva Ai Sugiyama||align=center||| Seda Noorlander Patricia Wartusch
|-
|5||style=background-color:#CCCCFF| Serena Williams Venus Williams||align=center|Victoire'''|| Chanda Rubin Sandrine Testud
|-
|6|| Larisa Neiland Arantxa Sánchez||align=center|1/2 finale|| Chanda Rubin Sandrine Testud
|-
|7|| Lisa Raymond Rennae Stubbs||align=center||| Chanda Rubin Sandrine Testud
|-
|8|| Mariaan de Swardt Elena Tatarkova||align=center||| Julie Halard Amélie Mauresmo
|}

|-
|9|| Irina Spîrlea Caroline Vis||align=center||| Silvia Farina Karina Habšudová
|-
|10|| Mary Joe Fernández Monica Seles||align=center|1/4 de finale|| Serena Williams Venus Williams (5)
|-
|11|| Conchita Martínez Patricia Tarabini||align=center||| Lindsay Davenport Corina Morariu (3)
|-
|12|| Mary Pierce Barbara Schett||align=center|1/2 finale|| Serena Williams Venus Williams (5)
|-
|13|| Virginia Ruano Pascual Paola Suárez||align=center||| Nana Miyagi Linda Wild
|-
|14|| Cara Black Irina Selyutina||align=center||| Kerry-Anne Guse Kristine Radford
|-
|15|| Nicole Arendt Manon Bollegraf||align=center|1/4 de finale|| Mary Pierce Barbara Schett (12)
|-
|16|| Liezel Huber Kimberly Po||align=center|1/4 de finale|| Larisa Neiland Arantxa Sánchez (6)
|}

|-
|1|| Sandra Cacic Maureen Drake||align=center||| Jana Novotná Natasha Zvereva (1)
|-
|2|| Lindsay Lee-Waters Vanessa Webb||align=center||| Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (13)
|-
|3|| Jelena Kostanić Tatiana Poutchek||align=center||| Svetlana Krivencheva Maja Murić ()
|-
|4|| Svetlana Krivencheva Maja Murić||align=center||| Mary Joe Fernández Monica Seles (10)
|}

|-
|1|| Kristina Brandi Meilen Tu||align=center||| Amy Frazier Katie Schlukebir
|-
|2|| Tiffany Brymer Abigail Spears||align=center||| Liezel Huber Kimberly Po (16)
|-
|3|| Brie Rippner Tara Snyder||align=center||| Chanda Rubin Sandrine Testud
|-
|4|| Amanda Augustus Amy Jensen||align=center||| Květa Hrdličková Barbara Rittner
|-
|5|| Jennifer Capriati Mirjana Lučić||align=center||| Cătălina Cristea Ruxandra Dragomir
|-
|6|| Lori McNeil Alexandra Stevenson||align=center||| Nicole Arendt Manon Bollegraf (15)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1999
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 1999
Tennis en août 1999
Tennis en septembre 1999